Стивен Уэйн Линдси (; род. 24 августа 1960, Аркейдия, Калифорния) — полковник военно-воздушных сил США, американский астронавт.

Линдси родился в Аркейдии (штат Калифорния), но считает своим родным городом Темпл-Сити (Temple City; Калифорния).

Образование 
Линдси получил степень бакалавра в 1982 году в Академии военно-воздушных сил США (United States Air Force Academy) в Колорадо-Спрингс (Colorado Springs), штат Колорадо. Степень магистра в области астронавтики в Технологическом институте воздушных сил (Air Force Institute of Technology).
Обучение лётному мастерству Линдси прошёл на военно-воздушной базе Риз (Reese) в штате Техас. В 1984 году Линдси получил звание пилота и был направлен проходить службу на военно-воздушную базу Бергстром (Bergstrom), штат Техас.

Карьера 
С 1984 по 1987 годы он служил пилотом и пилотом-инструктором. С 1987 года Линдси продолжил образование в Технологическом институте воздушных сил в штате Огайо, где он изучал аэронавтику. В 1989 году он обучался в Школе лётчиков-испытателей ВВС США (USAF Test Pilot School) на военно-воздушной базе Эдвардс в Калифорнии. В дальнейшем он служил командиром эскадрильи.

С 1993 по 1994 годы Линдсей обучался в Командном колледже ВВС (Air Command and Staff College) на военно-воздушной базе Максвелл в штате Алабама.

Линдси имеет более 4500 часов налёта на самолётах более 50 типов.

Карьера астронавта 

В декабре 1994 года Линдси стал кандидатом в астронавты НАСА. В мае 1996 года он стал астронавтом с квалификацией — пилот.

Линдси совершил четыре космических полёта. Он был пилотом миссий «Колумбия» STS-87 в 1997 году и «Дискавери» STS-95 в 1998 году и командиром «Атлантис» STS-104 в 2001 году и «Дискавери» STS-121 в 2006 году.

Общее время пребывания Линдси в космосе составляет 51 сутки 1 час 40 минут.

Награды 
 Орден «Легион Почёта»
 Крест лётных заслуг
 Медаль «За отличную службу»
 4 медали «За космический полёт»
 Медаль «За выдающееся лидерство»
 Медаль «За выдающуюся службу»
 Медаль «За исключительные заслуги»
 другие медали
 Орден «За заслуги» III ст. (Украина, 19 июня 1998 года) — за значительный личный вклад в развитие космонавтики, укрепление международного сотрудничества в области космических исследований

Личные данные 
Состоит в браке, трое детей. Увлечения: чтение, водные и снежные лыжи, подводное плавание, виндсерфинг, кемпинг, бег, ракетные игры.

Примечания

Ссылки 
 Официальная биография НАСА (англ.)

Астронавты США
Лётчики-испытатели США
Выпускники Академии ВВС США
Выпускники Технологического института ВВС США